CELC peut désigner :
Confédération européenne du lin et du chanvre, une organisation agro-industrielle européenne,
Confessional Evangelical Lutheran Conference, un organisme du protestantisme luthérien.

Homonymie